Staňkov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Staňkov (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Staňkov (ort i Tjeckien, Södra Böhmen),

Personer
Stankov kan också avse botanikern Sergei Sergeevich Stankov (1892-1962)

Robotskapade Tjeckienförgreningar